Petnelissus ist

 lateinische Namensform der antiken Stadt Pednelissos
 Titularbistum Petnelissus, vom früheren Bistum dieser Stadt abgeleitetes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche